Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „6”:

Wojska Polskiego:
 6 Dywizja Piechoty (1831)
 6 Dywizja Strzelców Polskich (1919 → 12 DP)
 6 Dywizja Piechoty (1919-1939)
 6 Lwowska Dywizja Piechoty (1941-1942 → 6 Dywizja Strzelców)
 6 Dywizja Strzelców (1942-1943 → 6 BP)
 6 Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej „Odwet” (1944)
 6 Pomorska Dywizja Piechoty (1944-1957 → 6 PDPD)

Amerykańska:
 6 Dywizja Piechoty (USA)

Austro-węgierska:
 6 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie:
 6 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 6 Dywizja Piechoty (III Rzesza) − dywizja piechoty Wehrmachtu
 6 Dywizja Górska (III Rzesza) − dywizja piechoty górskiej Wehrmachtu
 6 Dywizja Górska SS Nord − dywizja piechoty górskiej Waffen-SS
 6 Dywizja Grenadierów Ludowych − dywizja piechoty Wehrmachtu
Rosyjskie:
 6 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 6 Dywizja Strzelców
Ukraińskie:
 6 Siczowa Dywizja Strzelców
Włoskie:
 6 Dywizja Piechoty „Cuneo”